Bova, een gemeente in Italië
 Bova di Marrara, een plaats in de Italiaanse gemeente Ferrara
 Bova Marina, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, regio Calabrië 
 VDL Bova, een Nederlandse busfabriek
 Anthony Bova, een Frans voetballer
 Ben Bova, een Amerikaans sciencefictionschrijver, journalist en redacteur
 Raoul Bova, een Italiaans acteur